

Награђене

1930е

1970е

1980е

1990е

2000е

2010е

2020е

Спољашње везе 

Награде удружења њујоршких филмских критичара